Einlage steht für:

 Einlage (Darstellende Kunst), eine eingefügte Darbietung, z. B. Gesangseinlage
 Einlage (Orthopädie), Fußeinlage, Schuheinlage
 Verstärkung (Schneiderei), eine Polsterung
 Slipeinlage zum Einsetzen in die Unterwäsche, siehe Monatshygiene oder  Harninkontinenz
 Suppeneinlage, eine Zutat in einer Suppe
 Intarsie, eine Verzierung in ornamentaler Kunst

Finanzen:
 Einlage (Bilanzrecht), die Überführung von Privatvermögen in ein Betriebsvermögen
 Sichteinlage, ein Guthaben auf Bankkonten
 Termineinlage, eine befristete Geldanlage
 Spareinlage, eine Geldanlage

Geografie:
 ein Dorf im mennonitischen Siedlungsgebiet Kolonie Chortitza